Сахарската арабска демократична република (съкратено САДР), позната и като Западна Сахара, е частично призната република, основана от Фронт Полисарио на 27 февруари 1976 г.

Контролира източната част от бившата испанска колония Западна Сахара, която е завладяна от Мароко. Мароканците я наричат „Заетата от Полисарио територия“. Ръководители на републиката твърдят, че контролират и останалата част от Западна Сахара. САДР използва свой флаг.

История 

Територията на днешна Западна Сахара е била испанска колония до 1975 г., когато испанците се изтеглят.

Почти веднага след това настъпва конфликтът между Мароко и Мавритания, който по-късно прераства във военни действия. И двете държави искат контрол над територията, но в крайна сметка тя остава владение на Мароко. В сраженията участва и фронтът „Полисарио“, който представлява интересите на „сахарците“ – коренните жители на Западна Сахара.

На 27 февруари 1976 г. е обявено създаването на Сахарската арабска демократична република. Към момента Фронтът „Полисарио“ и Мароко де факто са разделили властово непризнатата държава: „Полисарио“ е създал САДР на изток, а Мароко продължава да владее западната (по-населена и по-богата) част по бреговете на Атлантическия океан.

Парламент и конституция 

През 1999 г. е приета конституцията. Тя е изработена по модел на повечето европейски конституции, но съдържа параграфи, където е упоменато, че предстоят реформи в нея и едва след тях държавата ще бъде напълно независима. Казва се също така, че „Полисарио“ трябва или да се разпусне, или да се отдели като отделна от държавата политическа структура. Държавната форма на управление е определена като „многопартийна демокрация“ по пътя на пазарни реформи. За официален и единствен език е определен арабският, а сахарците са определени като ислямски, африкански и арабски народ.

Държавен глава на републиката е Мохамед Абделазиз (1947 – 2016). Въпреки че е от марокански произход, той се стреми към независима Западна Сахара и поддържане на близки отношения със САЩ и ЕС.

Министър-председател е Абделкадер Талеб Омар, който е преизбран за втори мандат през 2003 г.

Парламент 
В страната действа Сахарски съвет, който има 101 членове и е с функциите на парламент. Членовете се избират чрез гласуване на жителите на бежанския лагер за сахарците в Тиндуф, Алжир, който де факто е столица на правителството в изгнание. Правомощията на съвета са разширявани през 1991 и отново през 1999 г.

Сред големите постижения е премахването на смъртното наказание, което е рядкост в арабските страни. Главен говорител на съвета е Махфуд Али Бейба, избран през 2008 г.

Политически партии 
В страната има 2 политически партии – Фронтът „Полисарио“ и отцепилят се от него през 2004 г. Фронт „Полисарио Хат ал-Хаид“. Отцепването е станало поради различия по някои въпроси.

Признаване на независимостта

Държави, признали САДР като независима държава

Държави, замразили отношенията със САДР

Други позиции

Източници 

Политика на Западна Сахара